59-й полк
 59-й гвардейский танковый Люблинский дважды Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк — полк Советской армии (1945—57) и ВС России (2019 — н.в.).
 59-й гвардейский стрелковый Двинский полк — полк Советской армии.
 Люблинский 59-й пехотный полк — полк Русской императорской армии.
 59-й Нью-Йоркский пехотный полк — полк Армии Союза.